

Муніципалітети у Франції 
 Сен-Венсан () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Сен-Венсан () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Сен-Венсан () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара
 Сен-Венсан () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї
 Сен-Венсан () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом

Муніципалітети у Италії 
 Сен-Венсан () - муніципалітет у регіоні Валле-д'Аоста